William Arthur Lewis - econoom en Nobelprijswinnaar afkomstig van Saint Lucia
William Lewis (atleet) - Amerikaans hordeloper en deelnemer aan de Olympische Zomerspelen 1900
William Lewis (chemicus) - Brits chemicus en apotheker
William Lewis (journalist) - voormalig hoofdredacteur van The Daily Telegraph
William Lewis (kunstschaatser) - Canadees kunstschaatser
William Lewis (schaker) - Engels schaker
William Lewis (trainer) - voormalig trainer van Chelsea FC